Theodo I, hertog van Beieren (ca. 640-ca. 680)
 Theodo II, hertog van Beieren (ca. 680-ca. 700)
 Theodo III, hertog van Beieren (ca. 719-ca. 725)